Trimborn ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Trimborn (1903–1978), deutscher SS-Obersturmführer, Kriminalpolizist und Kriegsverbrecher
 Cornelius Trimborn (1824–1889), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdR
 Gottfried Trimborn (1887–1948), deutscher Maler und Grafiker 
 Hans Trimborn (1891–1979), deutscher Maler und Musiker
 Hermann Trimborn (1901–1986), deutscher Ethnologe
 Isabel Trimborn (* 1959), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Comedienne
 Jeanne Trimborn (1862–1919), führende Persönlichkeit in der katholischen Frauenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg
 Joseph Trimborn (1862–1925), deutscher Generalleutnant
 Jürgen Trimborn (1971–2012), deutscher Filmwissenschaftler und Biograf
 Karl Trimborn (1854–1921), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), Sohn von Cornelius Balduin Trimborn
 Max Trimborn (1856–1934), deutscher Regierungs- und Oberbaurat
 Peter Trimborn (1881–1941), preußischer Landrat
 Richard Trimborn (1932–2017), deutscher Musikpädagoge und Opernstudienleiter 
 Wilhelm Trimborn (1843–1930), deutscher Industrieller und Gas-Pionier im Rheinland